Руководители города Кирова — высшие должностные лица города Кирова. С 2006 года официально должность называется глава города Кирова.

С 1374, когда город впервые упоминается в летописях, Вятка управлялась  Народным собранием (вече). Высшими должностными лицами города в это время были земские воеводы, ватаманы и подвойские. Эта система просуществовала до 1489 года, когда Вятская земля официально признала власть московского князя и город переименован в Хлынов. В 1542 года городу Хлынову была дана губная грамота. Хозяйственными, судебными и финансовыми делами в городе до XVIII века управляли выборные земские старосты и губные головы. 

При Петре I в 1699 году была учреждена должность бурмистра. Бурмистров избирали из числа состоятельных местных граждан сроком на один год. 

Согласно «Жалованной грамоте городам» 1785 года предписывалось избирать Городскую думу один раз в три года. В Вятке первая Городская дума начала свою деятельность 26 августа 1793 года. Городская дума выбирала из своего состава шестигласную думу, которая ведала текущими вопросами городского управления. Возглавлял шестигласную думу городской голова. Первым головой города был выбран  Яков Васильевич Машковцев апреле 1767 года, еще до утверждения «Жалованной грамоты». С  1870 года по Городовому положению появились городские управы, наделённые исполнительскими функциями. Городская дума выполняла распорядительные полномочия.  

С 1991 официальным руководителем города являлся глава администрации города. После изменения устава в 2006 появилась должность Глава города, выбираемая Кировской городской Думой. Полномочия  Главы города и Главы администрации города были разграничены.  

В приведённых ниже списках представлены руководители города Кирова (до 1451 и с 1780 по 1934 год — Вя́тка, с 1457 по 1780 год — Хлы́нов) с 1793 году и до настоящего времени:

1793—1917 годы 

Вятские городские головы:

1917—1991 годы 

Председатели Вятского (с 1934 г. — Кировского) горисполкома

Ответственные секретари Вятского горрайкома ВКП(б) (1930–1934), первые секретари Кировского горкома ВКП(б) — КПСС (1934—1991)

С 1991 года 

Главы администрации города Кирова:

Председатели Кировской городской Думы (1995–2007) и Главы города Кирова с марта 2006:

Примечания

Литература 

 

Персоналии:Киров
Киров
Власть в Кирове